Liiva (Kose), een plaats in de Estlandse gemeente Kose
 Liiva (Muhu), een plaats op het Estlandse eiland Muhu
 Liiva (Pärnu), een plaats in de Estlandse gemeente Pärnu
 Liiva (Saaremaa), een plaats op het Estlandse eiland Saaremaa
 Liiva (Võru), een plaats in de Estlandse gemeente Võru vald
 Liiva (Tallinn), een wijk in de Estlandse hoofdstad Tallinn
 Liiva, de oude naam voor Kaali-Liiva
 Liiva, de oude naam voor Kihelkonna-Liiva
 Liiva, de oude naam voor Laugu-Liiva
 Liiva, de oude naam voor Liivaranna